Szovjetszkij – település Oroszországban, a Leningrádi területen.
Szovjetszkij – település Oroszországban, Mariföldön.
Szovjetszkij – település Oroszországban, Hanti- és Manysiföldön.